Ernesto Arizpe González (Monterrey, Nuevo León, 29 de diciembre de 1981-19 de diciembre de 2022), más conocido por su nombre artístico Neto Reyno, fue un rapero, compositor, productor discográfico y actor mexicano.

Trayectoria  
Comenzó su carrera musical en 1998, después de conocer a Sociedad Café, agrupación de hip hop de la Ciudad de México.

En el estudio de Sociedad Café vio por primera vez cómo elaboraban la música para un track que llamaron Barrios bajos. Fue allí donde le nace el amor por la música, y a su regreso a Monterrey comenzó a estudiar computación para poder entender el manejo de los programas que le habían regalado para hacer su propia música.

La música la comenzó a realizar junto a su amigo El Rosska, quien desde mucho tiempo atrás hacía lo mismo con instrumentos, grabadoras de casete y discos de vinilo. Ernesto le enseña cómo manejar la música mediante una computadora y deciden formar la agrupación de hip-hop llamada "La Rivera"; esto por el nombre de River Side, ya que eran sus raíces.   

En 1999, junto a Pantera, elaboran su primer disco, titulado El comienzo de una nueva era, que distribuyen en las tiendas de ropa de la ciudad.

En 2016 fue el año que se dio más a conocer al nivel nacional como solista, fue parte del documental de Somos Lengua siendo el principal de la portada del documental, realizado por el cineasta mexicano Kyzza Terrazas. El documental trata sobre el crecimiento del movimiento del rap/hip-hop en México, y explora las razones por las que un gran número de jóvenes se han identificado con este género musical. El documental incluye apariciones de diversas bandas y exponentes de hip-hop, entre las que destacan Alemán, C-Kan, Menuda coincidencia, Bestia Jin, Serko Fu, Tino el pingüino, Aczino, Tren Lokote, Manotas, Sekreto, Tabernario, DJ Cee, Rabia Rivera, Dabeat Ramírez, Ximbo, Eptos uno, Yoga Fire, Rojo Córdova, Tocadiscos Trez, Dayra Fyah, Mike Díaz entre otros.

Neto Reyno ha compartido escenario con grandes exponentes del hip hop como Psycho Realm, Cypress Hill, SPM, SFDK, Delinquent Habits, Dyablo, Caballeros del plan G, Gera MX y C-Kan, entre otros. De sus colaboraciones más destacas está el sencillo Pow wow wow, con Alemán, que cuenta con más de 20 millones de reproducciones hasta noviembre de 2020.

Fallecimiento
Reyno anunció el 1 de septiembre de 2022 que comenzaría un tratamiento de quimioterapia para erradicar de su cuerpo un cáncer que le habían diagnosticado a principio de ese año. Falleció el 19 de diciembre del 2022, al no superar la enfermedad. Soldados del Reyno, Gera MX, Pato Machete, Toy Selectah, Kid Frost, Cartel de Santa, Millonario, Santa Fe Klan, Serko Fu, Caballeros del Plan G, Dyablo, Sick Jacken, Tha Mexakinz, Sociedad Café, Tabernario, Tankeone, Crox, Adán Cruz, Tocadiscos Trez, T-Killa, El Pinche Mara, Remik González, Eptos Uno, Tren Lokote, El Pinche Brujo, Iluminatik, Zimple, Faruz Feet, THR Cru2, Buster, C-Kan homenajeó en su concierto en la feria Acapulco diciendo "hasta el cielo", Alemán fue el que más le lastimó cuando se dio la noticia de su fallecimiento de Neto Reyno en un en vivo en Instagram, sacando las lágrimas tuvieron buena mancuerna colaboraron juntos y apareció en videos como "Mi Tío Snoop", un largo etc despidiéndose del rapero regiomontano.

Discografía 
 Esto apenas empieza (2002)
 La guerra continua (2004)
 Esta de vuelta (2007)
 Así será (2011)
 Reyno revolución (2014)
 King (2018)
 Honey(2020)

Referencias 

Cantantes de soul 
Raperos de México
Fallecidos en Ciudad de México